formacja społeczna w materializmie historycznym – określenie społeczeństwa na danym etapie rozwoju
 formacja reaktywna w psychologii – mechanizm obronny
 formacja roślinna w botanice – środowiskowo uwarunkowane zbiorowisko roślinne
 formacja (geologia) – jednostka litostratygraficzna
 formacja petrograficzna w geologii – zespół skał o wspólnych cechach związanych z pochodzeniem
 formacja skalna – forma ukształtowania terenu
 formacja (wojsko) – oddział wojskowy
 formacja mundurowa – zob. Służba mundurowa
 formacje w analizie technicznej – układ wykresu wskazujący na kontynuacje bądź odwrócenie trendu
 formacja słowotwórcza – wyraz o określonej budowie słowotwórczej
 formacja (literaturoznawstwo) – koncepcja periodyzacyjna w badaniach historycznoliterackich
 formacja chrześcijańska w teologii – proces dojrzewania i udoskonalania się na drodze do świętości
 formacja zakonna w teologii – proces dojrzewania i udoskonalania się na drodze rad ewangelicznych we współpracy z łaską Bożą
 formacja kapłańska w teologii – proces dojrzewania i udoskonalania się kandydata na kapłana w Kościele katolickim; również proces doskonalenia osobowościowego już wyświęconego kapłana w ciągu całego jego życia
 Formacja Chatelet – krakowski kabaret
 Formacja Nieżywych Schabuff – zespół muzyczny